Тепавац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тепавац, Мирко (1922—2014) — югославский участник Национально-освободительной борьбы и государственный деятель, министр иностранных дел Югославии.
 Тепавац, Небойша (1961—1999) — майор вооружённых сил Югославии, командир 8-го ракетного дивизиона 250-й бригады ВВС и войск ПВО Югославии во время войны НАТО против Югославии.